Die Extraliga 1999/2000 war die achte Spielzeit der tschechischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die Extraliga hatten sich mit ŠK Dům armády Prag, ŠK Infinity Pardubice, ŠK H.Fuchs Ostrava, TJ Nová Huť Ostrava, A64 MILO Olomouc, ŠK Sokol Vyšehrad, Sokol Kolín, ŠK Zlín, ŠK DP Mladí Prag und TJ TŽ Třinec die zehn Erstplatzierten der Saison 1998/99 qualifiziert, außerdem waren SK ZČE Plzeň als Sieger der 1. česká liga 1998/99 und TJ Jäkl Karviná als Sieger der 1. moravskoslezská liga 1998/99 aufgestiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 1999/2000.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier, über die Platzierungen entschieden zunächst die Mannschaftspunkte (2 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage), anschließend die Brettpunkte (1 Punkt für einen Sieg, 0,5 Punkte für ein Remis, 0 Punkte für eine Niederlage).

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 23. und 24. Oktober, 20. und 21. November und 18. Dezember 1999, 15. und 16. Januar, 5. und 6. Februar sowie 18. und 19. März 2000.

Saisonverlauf 

ŠK Infinity Pardubice und SC A64 Lázně Slatinice (ehemals A64 MILO Olomouc) lieferten sich einen Zweikampf um den Titel, der erst in der letzten Runde zugunsten der Pardubicer entschieden wurden. Im Abstiegskampf stand ŠK H.Fuchs Ostrava schon vor der letzten Runde als Absteiger fest, während sich erst in der letzten Runde entschied, dass TJ Jäkl Karviná zweiter Absteiger wurde.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schachveranstaltung 1999
Schachveranstaltung 2000